Benko oder Benkó ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Benko (* 1998), deutscher Fußballspieler
Fritz Benko (* 1952), österreichischer Fußballtorhüter
 Gregor Benko (* 1944), US-amerikanischer Publizist und Plattenproduzent
 Gregory Benko (* 1952), australischer Fechter
 Leon Benko (* 1983), kroatischer Fußballspieler
 Lindsay Benko (* 1976), US-amerikanische Schwimmerin
 René Benko (* 1977), österreichischer Unternehmer und Immobilienentwickler
 Sándor Benkó (1940–2015), ungarischer Jazzmusiker und Bandleader
Uwe Benko (* 1965), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Benkö
 Benkó